Лісничівка — село, Одеська область, Балтський район
 Лісничівка — селище, Вінницька область, Шаргородський район
 Лісничівка — ботанічний заказник у Балтському районі Одеської області
 Лісничі́вка,  — оселя лісничого.

Примітки